Kerrigan est un patronyme porté notamment par :

 J. M. Kerrigan (1884-1964), acteur et réalisateur irlandais ;
 J. Warren Kerrigan (1879-1947), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Joe Kerrigan (1954-), lanceur de baseball américain ;
 Jonathan Kerrigan (1972-), acteur britannique ;
 Justin Kerrigan (1974-), réalisateur britannique ;
 Gene Kerrigan, journaliste et écrivain irlandais, auteur de roman policier ;
 Kathleen Kerrigan (1868-1957), actrice américaine ;
  est une juge américaine ;
 Lodge Kerrigan (1964-), réalisateur américain ;
 Nancy Kerrigan (1969-), patineuse artistique américaine ;

Autres 
 Sarah Kerrigan, personnage de l'univers de fiction StarCraft.

Homonymie de patronyme